Seznam predsednikov Državnega zbora Republike Slovenije.

Seznam

Podpredsedniki Državnega zbora 

 Vladimir Topler (Zeleni; 3.3.1993 - 28.11.1996)
 Lev Kreft (ZL; 23.12.1992 - 28.11.1996)
 Miroslav Mozetič (SKD; 23.12.1992 - 28.11.1996)
 Zoran Thaler (LDS; 3.12.1996 - 27.2.1997)
 Borut Pahor (ZLSD; 3.12.1996 - 23.4.1997)
 Helena Hren Vencelj (SLS+SKD; 23.12.1996 - 23.4.1997)
 Andrej Gerenčer (LDS; 23.4.1997 - 27.10.2000)
 Miroslav Luci (SDS; 23.4.1997 - 27.10.2000)
 Eda Okretič Salmič (DeSUS; 29.5.1997 - 27.10.2000)
 Anton Delak (DeSUS; 10.11.2000 - 6.3.2002)
 Miha Brejc (SDS; 10.11.2000 - 12.7.2004)
 Irma Pavlinič Krebs (LDS; 10.11.2000 - 22.10.2004)
 Valentin Pohorec (DeSUS; 23.4.2002 - 22.10.2004)
 Marko Pavliha (LDS; 17.11.2004 - 27.3.2007)
 Sašo Peče (SNS, 22.10.2004 - 28.7.2008)
 Miran Potrč (SD; 15.10.2008 - 21.12.2011)
 Vasja Klavora (DeSUS; (1.) 22.10.2004 - 15.10.2008; (2.) 15.10.2008 - 21.12.2011)
 France Cukjati (SDS; 15.10.2008 - 21.12.2011)
 Renata Brunskole (PS, 2.2.2012 - 1.8.2014)
 Romana Tomc (SDS; 9.3.2012 - 30.4.2014)
 Ljudmila Novak (NSi; 21.12.2011 - 10.2.2012)
 Jakob Presečnik (SLS; 21.12.2011 - 1.8.2014)
 Janko Veber (SD; 25.8.2014 - 18.9.2014)
 Primož Hainz (DeSUS; 25.8.2014)
 Andreja Katič (SD; 30.9.2014 - 13.5.2015)
 Bojana Muršič (SD; 22.5.2015)

Glej tudi 

 Seznam slovenskih poslancev
 Državni zbor Republike Slovenije

Predsedniki Državnega zbora
Državni zbor Republike Slovenije
Predsedniki Državnega zbora Republike Slovenije